Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 43 спортсменки из 37 стран.

Свою первую золотую медаль выиграла 16-летняя американка Меган Куанн.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине новые рекорды установлены не были.

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт